

Anthroponyme

Patronyme 

 Catherine De Léan (1980-), actrice québécoise ;
  ;
 Frank Lean (1942-), écrivain britannique.

Pseudonyme 

 Yung Lean (1996-), rappeur et producteur suédois.

Autres 
 Lean, un mélange à base de médicaments codéinés, une drogue aussi appelée Purple drank, Sizzurp, Syrup ou encore Codé-Sprite.
 Lean, une méthode de gestion de la production.
 Lean, un assistant de preuve et un langage de programmation.

Patronyme anglais
Patronyme québécois